Я не вернусь:
 «Я не вернусь» — четвёртый сингл украинской группы «ВИА Гра», из альбома «Попытка № 5».
 «Я не вернусь» — советский фильм 1935 года, режиссёр Александр Ледащев.
 «Я не вернусь» () — итальянский мюзикл 1966 года, режиссёр Этторе Мария Фиццаротти.
 «Я не вернусь» — российский телесериал 2005 года, режиссёр Тимофей Фёдоров.
 «Я не вернусь» — казахстанский драматический роуд-муви 2014 года, режиссёр Ильмар Рааг.